Владимир Александрович Коробко́в:

 Коробков Владимир Александрович (1951—1993) — советский казахстанский футболист, тренер.
 Коробков Владимир Александрович (1938—2005) — советский российский шашист.